Максим Анатольевич Чалкин (род. 9 марта 1996) — казахстанский футболист, полузащитник клуба «Улытау».

Карьера 
В начале карьеры играл во второй лиге Казахстана за клуб «Рузаевка» и в первой лиге за клуб «Каспий» (Актау).

В январе 2018 года стал игроком казахстанского клуба «Жетысу». В первые три сезона выступал только за резервные составы. Дебютный матч за клуб в высшем дивизионе Казахстана сыграл 27 июня 2021 года против «Ордабасы».

В июле 2022 года подписал контракт с клубом первой лиги «Игилик».

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Казахстана
Игроки ФК «Каспий» Актау
Игроки ФК «Жетысу Б»
Игроки ФК «Жетысу»
Игроки ФК «Жетысу-М»
Игроки ФК «Игилик»